Киселі (Кисілі, Кисилі) — православний шляхетський рід

Киселі — село, Берестейська область, Барановицький район
 Киселі — село, Вітебська область, Верхньодвінський район
 Киселі — село, Вітебська область, Городоцький район

Киселі — присілок, Красногорський район, Удмуртія
 Киселі — присілок, Слободський район, Кіровська область

Киселі — село, Харківська область, Лозівський район
 Киселі — село, Хмельницька область, Хмельницький район

Див. також 
 Кисилі